EU-Botschafter bezeichnet:

 Botschafter bei der Europäischen Union eines Landes
 (umgangssprachlich) den Leiter einer Delegation der Europäischen Union

Siehe auch:
 Europäischer Auswärtiger Dienst